Brett Bellemore (né le  à Windsor, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Whalers de Plymouth || LHO ||46 ||0 ||0 ||0 ||16 ||10 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2006-2007 || Whalers de Plymouth || LHO ||50 ||0 ||12 ||12 ||50 ||20 ||0 ||5 ||5 ||28
|-
|2007-2008|| Whalers de Plymouth || LHO ||56 ||6 ||18 ||24 ||70 ||4 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|2007-2008 || River Rats d'Albany || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||6 ||5 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2008-2009 || River Rats d'Albany || LAH ||6 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2008-2009 || Whalers de Plymouth || LHO ||29 ||2 ||10 ||12 ||39 ||11 ||1 ||2 ||3 ||16
|-
|2009-2010 || River Rats d'Albany || LAH ||75 ||1 ||6 ||7 ||81 ||8 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2010-2011 || Checkers de Charlotte || LAH || 71|| 2|| 8|| 10|| 74|| 16|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
| 2011-2012|| Checkers de Charlotte|| LAH || 76|| 1|| 9|| 10|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Checkers de Charlotte|| LAH || 68|| 2|| 11|| 13|| 87|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2012-2013|| Hurricanes de la Caroline|| LNH || 8|| 0|| 2|| 2|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Hurricanes de la Caroline || LNH || 64 || 2 || 6 || 8 || 45 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 49 || 2 || 8 || 10 || 27 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Bruins de Providence || LAH || 56 || 1 || 5 || 6 || 41 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || HC Red Star Kunlun || KHL || 59 || 4 || 11 || 15 || 29 || 5|| 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2017-2018 || HC Red Star Kunlun || KHL || 11 ||0 ||0 ||0 ||14 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Esbjerg fB Ishockey || Metal-Ligaen ||17 ||1 ||4 ||5 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 

|121 || 4 || 16 || 20 || 79 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en juin 1988
Naissance à Windsor (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Whalers de Plymouth
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey